2 miejscowości w Polsce:
 Buszewko – wieś w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie
 Buszewko – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Pniewy

1 jezioro w Polsce:
 Buszewko – jezioro w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie